Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid, zie
 Paradox (logica)
 Paradox (stijlfiguur)

Vernoemd

Amusement
 Paradox (label), een platenmaatschappij
 Paradox (televisieserie), een Britse sciencefiction televisieserie
 Paradox (2016), Amerikaanse film uit 2016 
 Paradox (Cross), een Ep annex single van de Zweedse muziekgroep Cross
 Paradox (Neil Young & Promise of the Real), een soundtrack-album van Neil Young + Promise of the Real
 Paradox (Tilburg), muziekinstelling in Tilburg

ICT en aanverwante bedrijvigheid
 Paradox (database), van Borland
 Paradox Interactive, een Zweeds computerspeluitgever